Мохамед Заглул (* 1993) — єгипетський борець вільного та греко-римського стилів, дворазовий чемпіон та срібний призер чемпіонатів Африки з вільної боротьби.
 Ель-Наггар Заглул (* 1933) — єгипетський геолог, мусульманський учений та письменник.
 Сафія Заглул (1876—1946) — єгипетський політик, одна з лідерів ліберально-націоналістичної партії Вафд.